

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Adamy – przysiółek wsi Łętowe w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Adamy – część wsi Lachowice w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa

Inne 
 Adamy – dawna wieś na Ukrainie

Zobacz też 
 Adamek, Adamierz, Adamka, Adamki, Adamkówka, Adamowice, Adamowizna, Adamowo, Adamów, Adamówek, Adamówka, Adamów-Kolonia, Adampol